Halszkaraptor — (з латини, буквально — хижак Гальшки) — рід динозаврів родини дромеозаврид, знайдений в піздньокрейдових відкладеннях на території Монголії. Має монотипний вид Halszkaraptor escuilliei.

Дослідники порівняли скам'янілості з кістками крокодилів та водоплавних птахів і виявили можливі пристосування для напівводного способу життя. Філогенетичний аналіз показав, що динозавр був членом власної базальної підродини Halszkaraptorinae, поряд з Mahakala та Hulsanpes.

Історія відкриття 

Голотип Halszkaraptor, швидше за все, було знайдено у формації Джадохта на півдні Монголії і декілька років перебував у приватній колекції, будучи вивезеним з країни незаконно, поки не потрапив до торговця скам'янілостями Франсуа Ескуїльє. Він ідентифікував його як новий вид і передав палеонтологам Паскалю Годефруа і Андрее Кау. Після перевірки справжності Кау та інші палеонтологи описали новий таксон у докладному дослідженні, опублікованому в журналі Nature. Назва роду дано на честь польської дослідниці Гальшки Осмульської, а видову назву — на честь Ескуїльє.

Опис 

Вважається, що  Halszkaraptor  був розміром з криженя. Його особливості анатомії, можливо, дозволяли йому проводити час як у воді, так і на суші. До таких особливостей можна віднести довгі пазуристі задні лапи і коротші передні кінцівки, схожі на наявні у тварин з перетинчастими лапами або ластами. Короткий хвіст зміщує центр ваги тварини вперед, що корисніше для плавання, ніж для ходьби. Тулуб був вертикальнішим, ніж у інших теропод через анатомічної адаптації — подовження задніх кінцівок за рахунок кульшового суглобу та стегнової кістки Щелепи динозавра мали багато гострих, загнутих всередину зубів. Довга шия та спеціальні нервові закінчення на морді, якими він вловлював коливання води, дозволили припустити, що він полював на водну здобич Незважаючи на те, що Halszkaraptor був добре пристосований до водного способу життя, для розмноження йому доводилося вибиратися на землю, оскільки динозаври відкладали яйця на суші.

Halszkaraptor — єдиний відомий хижий динозавр, крім спинозавра, пристосований до напівводного способу життя.

У 2019 Чейз Браунстейн припустив (Brownstein, 2019), що багато рис Halszkaraptor, які були інтерпретовані, як пристосування до води, не є унікальними серед манірапторів. Можливо, Halszkaraptor зберіг їх, якщо був базальним дромеозавровим, а не набув як пристосування до водного способу життя. у 2020 Андрее Кау в новому аналізі не погодився з цим припущенням і знову ствердив (Cau, 2020), що ці риси Halszkaraptor були набуті, а не успадковані.

Систематика 
Наведена нижче кладограма віддзеркалює результати філогенетичного аналізу, проведеного в 2017 році Андреєе Кау та її колегами, з використанням останніх даних Theropod Working Group

Примітки 

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2017